Le terme « accessoire » désigne tout ce qui n'est pas indispensable mais qui est souvent utilisé pour améliorer un objet ou un acte.

Automobiles 
Dans le domaine automobile les essuie-glaces d'un véhicule sont des accessoires fixes, alors que l'allume-cigare est amovible.

Curieusement certains éléments ayant un impact direct sur la sécurité sont souvent considérés comme accessoires; ce sont, entre autres, les aides à la conduite mais aussi la climatisation.

Cinéma 
Le terme « accessoires », dans le jargon cinématographique anglais « props » ou « Theatrical property », désigne l'ensemble d'objets fictifs utilisés par les acteurs sur une scène de théâtre ou sur un plateau cinématographique.

Le terme a été récemment transposé dans le domaine audiovisuel (télévision, cinéma et jeux vidéo), dans lequel il est souvent appelé sous le nom de « movie prop », « film prop » ou tout simplement « prop ».

Techniquement, un accessoire est un objet qui donne au décor, aux acteurs ou à l'espace de performance une période, un lieu ou un caractère spécifique.

Droit

Dans le droit pénal de la common law, un accessoire (accessory) est une personne qui aide à la perpétration d'un crime, sans y participer directement.
En droit des obligations québécois, un accessoire est ce qui dépend d'un principal et lui est subordonné. Par exemple, la garantie des vices cachés et la garantie contre l'éviction sont des accessoires à la chose vendue.
En droit de la responsabilité civile québécois, le principe l'accessoire suit le principal (latin: accessorium principale sequitur) sert de fondement à la qualification du préjudice en fonction de l'atteinte première, selon l'auteur de doctrine Daniel Gardner.

Finance 

Dans le domaine de la finance, les accessoires sont liés au financement que l’emprunteur est obligé de souscrire pour l’obtention du crédit.

Un accessoire est tout élément financier du crédit autre que les intérêts et le remboursement du capital, notamment :
 l’assurance emprunteur ;
 les frais de dossier ;
 les frais de garantie du prêt.

Mode 
Dans le domaine de la mode, les accessoires (comme les bijoux, les foulards, les chapeaux, les écharpes, ou les gants) servent à accompagner et à modifier l'habillement principal.

Musique 
En musique, les accessoires sont des instruments de percussion à son unique, généralement indéterminé, et exécutant des rythmes soit en les frappant (triangle, claves, tambourin) ou en les secouant (maracas, grelots, flexatone).

Théâtre 
En théâtre, tous les articles présents en scène autres que les décors sont appelés accessoires. Les meubles et autres gros objets sont des accessoires de décor. Les objets manipulés par les comédiens pendant le spectacle sont des accessoires de jeu. Les accessoires qu'un comédien porte sur sa propre personne, comme une pipe, une montre ou un éventail, sont appelés des accessoires personnels. Durant le spectacle, ces différents accessoires sont gérés par le régisseur plateau, ou par les accessoiristes.

Notes et références

Annexes 

 
Scénographie
Costume de scène